Hand Up est une chanson de TLC dans l'album 3D. 
Hands Up est une chanson de la chanteuse française Ysa Ferrer issue de son album Ultra Ferrer et sorti en 2010.
Hands Up est une chanson de Lloyd Banks dans l'album Rotten Apple.
 Hands Up est un jeu de société.
 Handsup est un style de musique électronique.

Articles connexes 
 Hands Up!
 Handsup